{{DISPLAYTITLE:(15009) 1998 QF27}}

A (15009) 1998 QF27 egy kisbolygó a Naprendszerben. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. augusztus 24-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (15001–15500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói